Женская лыжная гонка на 10 км на зимних Олимпийских играх 1952 года в Осло прошла в субботу, 23 февраля. Это была сама первая лыжная женская гонка в истории Олимпийских игр и чемпионатов мира. Ранее на Олимпийских играх единственной лыжной дисциплиной, в которой выступали женщины, был горнолыжный спорт, который дебютировал в 1936 году в Гармиш-Партенкирхене.

На старт в Хольменколлене вышли 20 лыжниц из 8 стран. 

Интересно, что Норвегия была единственной страной, которая голосовала против включения женских лыжных гонок в олимпийскую программу на Играх в Осло.

Все 3 медали выиграли финские лыжницы, а первой олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам стала 31-летняя Лидия Видеман. На отметке 5,5 км она выигрывала у Мирьи Хиетамиес более минуты и уверенно сохранила своё преимущество до финиша. Третьей стала Сийри Рантанен, мощно прошедшая вторую часть дистанции и которая на финише выиграла лишь 3 секунды у шведки Мерты Норберг.

От Финляндии, Швеции и Норвегии участвовали по 4 лыжницы, и они заняли первые 12 мест. Ставшая 13-й немка Ханни Геринг проиграла 12-му месту почти 3 минуты, а чемпионке — почти 9.

Медалисты

Результаты 

 DNF — не финишировала

Примечания

Ссылки 
 Женская лыжная гонка на 10 км на зимней Олимпиаде 1952 года  

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1952
Лыжные гонки на Олимпийских играх
1952 год в лыжном спорте
Международные соревнования по лыжному спорту в Норвегии